Лиско — українське прізвище.

Відомі люди 
 Лиско Віталій Олександрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Володимир Лиско — священик УГКЦ, декан Золочівський, релігійний і громадський діяч.
 Лиско Роман Володимирович — син Володимира Лиска, блаженний священномученик, священик УГКЦ.
 Никола (Микола) Лиско — священик УГКЦ, монах ЧСВВ, релігійний і громадський діяч, брат Володимира Лиска.
 Лиско Олександр Степанович — перший директор Бучацької дитячої музичної школи.

Примітки 

Українські прізвища